Alto Araguaia (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
 Alto Araguaia (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso